Шише може да се односи на:

 Шише (Де Севр), насељено место у Француској, у департману Де Севр
 Шише (Јон), насељено место у Француској, у департману Јон
 Шише (Марна), насељено место у Француској, у департману Марна